Formica bezeichnet:
 der lateinische Name für die Gattung Waldameisen
 Formica (Insel), Insel mit gleichnamigem Ort zwischen der Insel Levanzo und Trapani, Teil der Ägadischen Inseln, politisch Teil der Gemeinde Favignana
 Formica (Werkstoff), Werkstoff des ehemaligen US-amerikanischen Unternehmens Cyanamid

Formica ist der Familienname folgender Personen:
 Daniele Formica (1949–2011), italienischer Schauspieler und Comedian
 Mauro Formica (* 1988), argentinischer Fußballspieler
 Rino Formica (* 1927), italienischer Politiker, Mitglied der Camera dei deputati und des Senato della Repubblica

Siehe auch:
 Formiga